Saint Paul též psáno Saint-Paul, zkráceně i St. Paul znamená svatý Pavel a označuje mnoho zeměpisných míst:

Burkina Faso 
 Saint-Paul (Burkina Faso) – obec v Burkina Faso

Francie 
 Saint-Paul (Corrèze) – obec v departementu Corrèze
 Saint-Paul (Gironde) – obec v departementu Gironde
 Saint-Paul (Oise) – obec v departementu Oise
 Saint-Paul (Orne) – obec v departementu Orne
 Saint-Paul (Hautes-Pyrénées) – obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Saint-Paul (Savoie) – obec v departementu Savoie
 Saint-Paul (Haute-Vienne) – obec v departementu Haute-Vienne
 Saint-Paul (Vosges) – obec v departementu Vosges
 Saint-Paul (Réunion) – obec na ostrově Réunion

 jako součást názvu
 Saint-Paul-aux-Bois – obec v departementu Aisne
 Saint-Paul-Cap-de-Joux – obec v departementu Tarn
 Saint-Paul-de-Baïse – obec v departementu Gers
 Saint-Paul-de-Fenouillet – obec v departementu Pyrénées-Orientales
 Saint-Paul-de-Fourques – obec v departementu Eure
 Saint-Paul-de-Jarrat – obec v departementu Ariège
 Saint-Paul-de-Loubressac – obec v departementu Lot
 Saint-Paul-de-Salers – obec v departementu Cantal
 Saint-Paul-de-Serre – obec v departementu Dordogne
 Saint-Paul-des-Landes – obec v departementu Cantal
 Saint-Paul-d'Espis – obec v departementu Tarn-et-Garonne
 Saint-Paul-de-Tartas – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Paul-de-Varax – obec v departementu Ain
 Saint-Paul-de-Varces – obec v departementu Isère
 Saint-Paul-de-Vence – obec v departementu Alpes-Maritimes
 Saint-Paul-de-Vern – obec v departementu Lot
 Saint-Paul-de-Vézelin – obec v departementu Loire
 Saint-Paul-d'Izeaux – obec v departementu Isère
 Saint-Paul-d'Oueil – obec v departementu Haute-Garonne
 Saint-Paul-du-Bois – obec v departementu Maine-et-Loire
 Saint-Paul-du-Vernay – obec v departementu Calvados
 Saint-Paul-d'Uzore – obec v departementu Loire
 Saint-Paul-en-Born – obec v departementu Landes
 Saint-Paul-en-Chablais – obec v departementu Haute-Savoie
 Saint-Paul-en-Cornillon – obec v departementu Loire
 Saint-Paul-en-Forêt – obec v departementu Var
 Saint-Paul-en-Gâtine – obec v departementu Deux-Sèvres
 Saint-Paul-en-Jarez – obec v departementu Loire
 Saint-Paul-en-Pareds – obec v departementu Vendée
 Saint-Paul-et-Valmalle – obec v departementu Hérault
 Saint-Paul-la-Coste – obec v departementu Gard
 Saint-Paul-la-Roche – obec v departementu Dordogne
 Saint-Paul-le-Froid – obec v departementu Lozère
 Saint-Paul-le-Gaultier – obec v departementu Sarthe
 Saint-Paul-le-Jeune – obec v departementu Ardèche
 Saint-Paul-lès-Dax – obec v departementu Landes
 Saint-Paul-lès-Durance – obec v departementu Bouches-du-Rhône
 Saint-Paul-les-Fonts – obec v departementu Gard
 Saint-Paul-lès-Monestier – obec v departementu Isère
 Saint-Paul-lès-Romans – obec v departementu Drôme
 Saint-Paul-Lizonne – obec v departementu Dordogne
 Saint-Paul-Mont-Penit – obec v departementu Vendée
 Saint-Paul-sur-Isère – obec v departementu Savoie
 Saint-Paul-sur-Save – obec v departementu Haute-Garonne
 Saint-Paul-sur-Ubaye – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Paul-Trois-Châteaux – obec v departementu Drôme
 Saint-Jean-et-Saint-Paul – obec v departementu Aveyron

 další
 Saint-Paul (ostrov) – francouzský ostrov na jihu Indického oceánu (Ostrovy Svatý Pavel a Amsterdam)
 Quartier Saint-Paul – historická čtvrť v Paříži
 Saint-Paul (stanice metra v Paříži) – stanice pařížského metra na lince 1

Kanada 
 Saint Paul (Alberta) – město v provincii Alberta
 Saint-Paul (Québec) – město v provincii Québec

 jako součást názvu
 Baie-Saint-Paul – město v provincii Québec
 Lac-Saint-Paul – obec v provincii Québec
 Saint-Paul-d'Abbotsford – obec v provincii Québec
 Saint-Paul-de-la-Croix – obec v provincii Québec
 Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix – obec v provincii Québec
 Saint-Paul-de-Montminy – obec v provincii Québec

Spojené státy 
 Saint Paul – hlavní město státu Minnesota
 St. Paul (Ajlaška) – obec ve státě Aljaška
 St. Paul (Arkansas – obec ve státě Arkansas
 St. Paul (Iowa) – obec ve státě Iowa
 St. Paul (Indiana) – obec ve státě Indiana
 St. Paul (Kansas) – obec ve státě Kansas
 St. Paul (Missouri) – obec ve státě Missouri
 St. Paul (Nebraska) – obec ve státě Nebraska
 St. Paul (Oregon) – obec ve státě Oregon
 St. Pauls (Severní Karolína) – obec ve státě Severní Karolína
 St. Paul Collin County (Texas) – obec ve státě Texas
 St. Paul San Patricio County (Texas) – obec ve státě Texas
 St. Paul (Virginie) – obec ve státě Virginie
 St. Paul (Pribilof) – jeden z ostrovů souostroví Pribilof v Beringově moři